

Persone
 George Wadsworth (1893-1958) – diplomatico statunitense
 Henry Wadsworth Longfellow (1807-1882) – scrittore e poeta statunitense

Geografia

Wadsworth – villaggio nella contea di Lake, nello stato dell'Illinois
 Wadsworth – census-designated place nello stato del Nevada
 Wadsworth – città nella contea di Medina, nello stato dell'Ohio
 Wadsworth – comunità nella contea di Matagorda, stato del Texas
 Wadsworth – civil township nella contea di Medina, nello stato dell'Ohio

Altro
 USS Wadsworth – tre diverse imbarcazioni della Marina militare statunitense
 Wadsworth Atheneum – museo d'arte a Hartford (Connecticut)

Pagine correlate 
 Alexander Wadsworth